Жулиа́но Ха́ус Белле́тти (; ) — профессиональный бразильский футболист, правый защитник. За свою футбольную карьеру поиграл за такие клубы, как «Барселона», «Челси», «Вильярреал», «Флуминенсе», «Крузейро», «Сан-Паулу» и «Атлетико Минейро».

Обладатель серебряного мяча Бразилии в 1999 году в составе «Атлетико Минейро», вручаемого журнальным изданием «Placar». Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии. Победитель Лиги чемпионов УЕФА 2005/06 в составе «Барселоны».

Клубная карьера

Начало игровой карьеры 
Первый клубом, в котором играл Беллетти, стал бразильский «Крузейро», в котором он провёл два года. Дебютировал он за клуб в ноябре 1994 года, играя до это в молодёжной команде клуба. Потом перешёл в другой бразильский клуб — «Сан-Паулу», в которых провёл шесть лет, забив больше 10-ти голов. В 1999 году был отдан в аренду «Атлетико Минейро», играя на позиции центрального полузащитника. Он выиграл серебряный мяч Бразилии, играя за этот клуб. Перейдя в «Вильярреал», он получил вызов в национальную сборную и попадание на чемпионат мира по футболу 2002. В «Вильярреале» он стал играть на позиции правого крайнего защитника.

«Барселона» 
Перешёл в каталонский клуб летом 2004 года. Весь сезон играл на своём привычном правом фланге, на котором также в течение сезона играл другой испанский защитник — Олегер, также смещаясь в центр защиты.

В сезоне 2005/06 провёл больше матчей в качестве правого крайнего защитника. Его гол в финале Лиги чемпионов УЕФА 2006 против лондонского «Арсенала» (2:1) принёс каталонцам титул сильнейшей команды Европы. В начале матча на правый фланг защиты был поставлен Олегер, а Беллетти вышел на замену во втором тайме.

В последнем своём сезоне, 2006/07, бразилец менее ярко сыграл свою лебединую песню в каталонских рядах. Он конкурировал с Джанлукой Дзамброттой за место основного правого крайнего защитника команды. Беллетти чаще выходил на замену, и летом принял решение сменить команду.

«Челси» 
23 августа 2007 года, после успешного прохождения медосмотра, Беллетти подписал трёхгодичный контракт с лондонским клубом «Челси». Сумма трансфера составила €5 млн. Его дебют в клубе состоялся 25 августа в матче против «Портсмута» в чемпионате Англии, заменив на 64-й минуте Джон Оби Микела (1:0).

Его первый матч в стартовом составе пришёлся на игру Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:2). По указаниям главного тренера «синих» Жозе Моуринью Беллетти стал ключевой фигурой в схеме клуба, играя практически во всех матчах Премьер-лиги в стартом составе, на правом фланге обороны. Свой первый гол за синих Беллетти забил в ноябре 2007 против «Уигана» в гостевом матче Премьер-лиги, а второй гол за клуб — в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» в январе 2008 года. Всего в сезоне 2007/08 Беллетти стал автором двух голов в составе «Челси». В финале Лиги чемпионов УЕФА, проходившем в Москве 21 мая 2008 года против «Манчестер Юнайтед», Беллетти вышел на замену вместо Макелеле на 120+4' добавленной минуте. В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов, Беллетти, которому был дан шанс пробить вторым, забил свой гол с «точки». Однако «Челси» титул упустил.

В сезоне 2008/09 место Беллетти на правом фланге обороны было отдано пришедшему в клуб португальскому бровочнику Жозе Бозингве. Однако главный тренер Луис Фелипе Сколари ставил Беллетти на позиции центрального и опорного полузащитника и даже на позицию правого крайнего нападающего. В октябре 2008 года Беллетти забил гол с 30-ти ярдов в чемпионате Англии.

В сезоне 2009/10, в своём последнем в «Челси», Беллетти играл очень редко, в частном выходя на замены по ходу матча. После травмы Михаэля Баллака, Беллетти был вынужден занять позицию опорного полузащитника на месяц, с чем справился хорошо. По окончании сезона Беллетти вместе с «Челси» выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Англии.

«Флуминенсе» 
14 июня 2010 года Беллетти перешёл в бразильский клуб «Флуминенсе», подписав с клубом двухгодовой контракт. 15 марта 2011 года Беллетти ушёл из клуба на правах свободного агента, в связи с тяжёлыми травмами и растяжением мышц. Он сыграл всего девять матчей, только три из которых были в стартовом составе.

Завершение игровой карьеры 
15 июня 2011 года перешёл в Сеара, а спустя двенадцать дней, 27 июня, объявил в своём Твиттере, что завершает карьеру игрока. Причиной стали постоянные травмы.

Национальная сборная 
Беллетти дебютировал в сборной Бразилии в поединке против Эквадора 28 марта 2001 года. Он получил золотую медаль чемпионата мира-2002, хотя на протяжении всего турнира был дублёром Кафу, проведя на поле лишь пять минут в полуфинальной встрече с Турцией.

Функционер 
21 декабря 2016 года назначен исполнительным директором по международным связям клуба «Коритиба».

Достижения

Командные 
 «Крузейро»
 Чемпион Лиги Минейро: 1996

 «Атлетико Минейро»
 Чемпион Лиги Минейро: 1999

 «Сан-Паулу»
 Чемпион Лиги Паулиста (2): 1998, 2000
 Победитель Турнира Рио — Сан-Паулу: 2001

 «Барселона»
 Чемпион Испании (2): 2004/05, 2005/06
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 2005, 2006
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2006

 «Челси»
 Чемпион Англии: 2009/10
 Обладатель Кубка Англии (2): 2008/09, 2009/10
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2008
 Обладатель Суперкубка Англии: 2009

 «Флуминенсе»
 Чемпион Серии A: 2010

 Сборная Бразилии
 Чемпион мира: 2002

Личные 
 Лучший гол сезона «Челси»: 2008

Статистика выступлений

Клубная 

2 матча в Суперкубке Испании в сезоне 2005/2006 не учтены.2 матча на клубном чемпионате мира и 1 матч в Суперкубке УЕФА в сезоне 2006/2007 не учтены.

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Спортивные комментаторы Бразилии